«» () — криминальная кинокомедия 1925 года режиссёра Льюиса Майлстоуна.
 «Семь грешников» () — романтическая кинокомедия 1940 года режиссёра Тэя Гарнетта (США).
 «Семь грешников» () — сатирическая кинокомедия 1954 года режиссёра  (ФРГ).

Примечания